Mademoiselle Julie () est une pièce en un acte de l'écrivain suédois August Strindberg créée en 1889. Elle a fait l'objet de plusieurs adaptations parmi lesquelles :   
 Mademoiselle Julie (Fräulein Julie, 1921),  film muet allemand réalisé par Felix Basch ;
 Mademoiselle Julie (Fröken Julie, 1951),  film suédois réalisé par Alf Sjöberg ;
 Mademoiselle Julie (Miss Julie, 1999), film américano-britannique réalisé par Mike Figgis.
 Mademoiselle Julie (Miss Julie, 2014), film norvégo-britannique réalisé par Liv Ullmann.